Вавро Шробар (1867—1950) — чехословацький лікар та політик, що брав активну участь у становленні державності Чехословаччини 1918 року.

 Деніс Вавро (* 1996) — словацький футболіст, центральний захисник італійського «Лаціо» і національної збірної Словаччини.